Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

229e régiment d'infanterie
 

Homonymie d'unités militaires